Action Man –  personaggio nato come action figure e poi diventato protagonista di diverse serie animate
 Action Man – serie televisiva a cartoni animati del 1995
 Action Man – serie televisiva a cartoni animati del 2000